Rivas (departamento), na Nicarágua
 Rivas (Loire)
 Rivas Dávila

Desambiguação